The Great Train Robbery, een film uit 1903
Great Train Robbery, een overval op een trein in 1963
The Great Train Robbery, een boek van Michael Crichton uit 1975
The Great Train Robbery (muzieknummer), een lied van Black Uhuru
The Great Train Robbery (2013), een miniserie uit 2013